Слейпнер:

 Слейпнер — шведский футбольный клуб из города Норрчёпинг.
 «Слейпнер» — серия норвежских малых эсминцев (или миноносцев).
 «Слейпнер» — серия норвежских корветов.

 Слейпнир — шельфовое нефтегазовое месторождение находится на территории континентального шельфа Норвегии.